Хасе — фамилия.
 Хасе, Робин (род. 1987) — нидерландский профессиональный теннисист.
 Хасе, Хуан Карлос (род. 1948) — бразильский шахматист, международный мастер (1982).